Салтыко́в () — русская фамилия. Произошла от старославянского слова салтык — образец.

Известные носители

А 
 
 
 Салтыков, Анатолий Иванович (род. 1947) — мэр Ижевска в 1994—2001 гг.
 Салтыков, Андрей Михайлович (?—1522) — воевода, и оружничий на службе у московского князя Василия III.
 Салтыков, Аркадий Алексеевич (1914—1991) — полный кавалер ордена Славы.

Б

В 
 
 Салтыков, Виктор Владимирович (род. 1957) — российский певец.
 Салтыков, Виталий Викторович (род. 1970) — российский актёр, режиссёр, телеведущий.
 Салтыков, Владимир Семёнович (1705—1751) — московский вице-губернатор.

Г 
 Салтыков, Григорий Сергеевич (1777—1814) — русский литератор из рода Салтыковых.

Д 
 Салтыков, Дмитрий Гаврилович (1905—1987) — советский юрист, административный руководитель, общественно-политический деятель, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Марийской АССР 3 созыва.

И

Л 
 Салтыков, Лев Андреевич (?—1573) — боярин.

М

Н

П

С 
 Салтыков, Саркис Андреевич (1905—1983) — советский инженер и учёный-металлург.
 Салтыков, Семён Андреевич(1672—1742) — московский главнокомандующий, командир Преображенского полка.
 
 Салтыков, Степан Иванович (?—ок. 1706) — боярин, воевода Тобольска и Азова

Ф

Я 
 Салтыков, Яков Андреевич (?—1571) — боярин.

Двойные фамилии 
 Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (настоящая фамилия Салтыков; 1826—1889) — русский писатель.



См. также